Шибене — село в Україні, Бородянського району Київської області
 Шибене — озеро
 Шибене —  село південь села Явірник

Див. також 
 Усть-Шибене
 Шибений — річка в Українських Карпатах, притока Чорного Черемошу